Giovanni Conti (? – 1181), cardinale dal 1150;
Giovanni Conti (? – 1196), della famiglia dei Conti Poli di Segni, cardinale dal 1158;
Giovanni dei conti di Segni (? – 1213), della famiglia dei Conti Poli di Segni, cardinale dal 1200;
Giovanni Conti (1414-1493), della famiglia dei Conti Poli di Segni, ramo di Valmontone, cardinale dal 1483
Giovanni Conti (1882-1957), deputato del Regno d'Italia e senatore della Repubblica
Giovanni Conti – velista sammarinese